Babacar Ndiaye oder Babacar N’Diaye ist der Name folgender Personen:

* Babacar Ndiaye (Wirtschaftswissenschaftler) (1936–2017), senegalesischer Wirtschaftswissenschaftler und Bankmanager
 Babacar Ndiaye (Diplomat, I), senegalesischer Diplomat 
 Babacar N’Diaye (* 1973), senegalesischer Fußballspieler
 Babacar Ndiaye (Filmschaffender), Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent 
 Babacar Matar Ndiaye, senegalesischer Diplomat